Ел Салтиљито има више значења:

 Ел Салтиљито (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Салтиљито, Калпулалпан Куарта Манзана (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Салтиљито (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику